Saint-Oradoux-De-Chirouze, comuna de França a la regió de Llemosí, al cantó de La Courtine
 Saint-Oradoux-Près-Crocq, comuna de França a la regió de Llemosí, al cantó de Crocq